Дитячий конкурс пісні Євробачення 2004 — другий дитячий конкурс пісні Євробачення, відбувся 2004 року вЛіллегаммері, Норвегія. На конкурсі були представлені найрізноманітніші стилі музики: рок (Греція), балада (Румунія), поп (Мальта), етно (Іспанія), джаз (Франція) і хіп-хоп (Білорусь).Був помітний і величезний діапазон у віці: у той час як представникам Румунії, Швейцарії й Іспанії було по 9 років, представникам Греції, Мальти, Норвегії і Бельгії - по 13-15 років. Марія Ісабель з Іспанії до сьогодні залишається наймолодшою переможницею Дитячого Євробачення, а участь Деміса Міраркі зі Швейцарії - єдиною для його країни.

Перемогу здобула учасниця від Іспанії Марія Ісабель з піснею «Antes muerta que sencilla». Другє місце посіла представниця Великої Британії Коррі Спеддінг, третє - учасниця від Хорватії Ніка Туркович.

Результати голосування

Див. також 

 Дитячий конкурс пісні Євробачення

Примітки

Джерела 

 Офіційний сайт дитячого конкурсу пісні Євробачення 
 "Детское Евровидение" на ESCKaz.com

Дитячий пісенний конкурс Євробачення
2004 у телебаченні
2004 у Європі